Бернабе Арана има више значења:

 Бернабе Арана (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Бернабе Арана (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику